Референдумы в Швейцарии проходили 1 апреля, 27 мая и 4 ноября 1962 года. В апреле прошёл референдум по гражданский инициативе о запрете ядерного оружия, который был отклонён 65% голосов избирателей. В мае проходили референдумы по конституционной поправке, касающейся охраны природы, и по федеральному закону о обновлении системы оплаты на федеральном уровне. Конституционная поправка была принята, а федеральный закон отклонён. В ноябре референдум по конституционной поправке о выборах в Национальный совет был одобрен.

Результаты

Апрель: Запрет ядерного оружия

Май: Конституционная поправка об охране окружающей среды

Май: Оплата на федеральном уровне

Ноябрь: О выборах в Национальный совет

Примечания 

Референдумы 1962 года
1962 год в Швейцарии
1962